Breitenbrunn är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Eisenstadt-Umgebung och förbundslandet Burgenland, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Breitenbrunn är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

I omgivningarna runt Breitenbrunn växer i huvudsak blandskog. Trakten runt Breitenbrunn är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Burgenland